Мравинский — фамилия; имеет женскую форму Мравинская.Мравинские — дворянский род.
 Мравинский, Евгений Александрович (1903—1988) — советский дирижёр, Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
 Мравинская, Евгения Константиновна (более известна под фамилией Мравина; 1864—1914) — русская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), солистка Мариинского театра.
 Мровинский, Константин Иосифович (1828—1923) — русский военный инженер, генерал-майор, участник героической обороны Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны.